Трелон:

 Трелон — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Трелон — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.